Altenstadt – comune dell'Assia
 Altenstadt – comune della Baviera (circondario di Nuova Ulma)
 Altenstadt – comune della Baviera (circondario di Weilheim-Schongau)
 Altenstadt an der Waldnaab – comune della Baviera (circondario di Neustadt an der Waldnaab)